La Aguadita peut désigner :

La Aguadita : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Lima Blanco dans l'État de Cojedes ;
 La Aguadita : la capitale de la paroisse civile de La Aguadita de la municipalité de Lima Blanco dans l'État de Cojedes ;
 La Aguadita : une localité de la paroisse civile de San Francisco de Yare de la municipalité de Simón Bolívar dans l'État de Miranda ;
 La Aguadita : un hameau de la paroisse civile de La Democracia de la municipalité de Lander dans l'État de Miranda.